AROP, sigle de l'Association pour le rayonnement de l'Opéra national de Paris.
 Justin Arop, athlète ougandais.